Umělá dráha pro slalom na divoké vodě v Roudnici nad Labem je víceúčelové vodácké sportoviště, které je využíváno pro slalom na divoké vodě, rodeo, rafting a surfing. Provoz kanálu zařizuje Tamní oddíl KK Roudnice.

Technické parametry 
Trať je tvořena vybetonovaným korytem, na jehož dně se nacházejí kolejnice pro uchycení posuvných plastových překážek, které slouží k ovládání proudu a tvoření válců, vln a vracáků. Po dně celého koryta je rozloženo až deset kilometrů kolejnicí. Další velká chlouba Roudnické slalomové dráhy, je takzvaný Playspot, což je přestavitelný válec určený hlavně pro rodeo. Jelikož slalomová trať nemá k dispozici moc velké převýšení (2,5 m), tak musela být chytře navržená, aby vznikla rychlá a zábavná divoká voda i za těchto omezených podmínek. To se povedlo z části velkým průtokem (20 m³/s) a z části chytrým rozestavením plastových překážek, aby proud sice tvarovaly, ale nezastavovaly. Obsah

Historie 
První umělá slalomová dráha vznikla v Roudnici nad Labem už v šedesátých letech 20. století. Vytvořil jí tamní klub KK Roudnice (tehdy spartak Roudnice), a v té době byla naprosto průlomová, což se ukazuje například tím, že si, až na pár malých změn, zachovala svojí původní podobu skoro až do roku 2010. Také se na ní v té době jezdili největší republikové, ale i světové závody. Jak ale šel čas a měnily se fenomény vodního slalomu, byly vyžadovány stále těžší tratě, což vedlo k tomu, že na přelomu roku 2010, se po dlouhém vyjednávání zahájila stavba zbrusu nové slalomové dráhy. Ta byla po asi roce náročné stavby dokončena a připravena na spuštění. Okamžitě po spuštění dráha skýtala veliký úspěch a posunula vodní slalom v Roudnici nad Labem na úplně jinou úroveň.

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam umělých drah pro slalom na divoké vodě
 Slalom na divoké vodě
 Kanoistika

Roudnice nad Labem
Vodní kanály v Ústeckém kraji
Sportovní zařízení v Roudnici nad Labem
Kanoistika v Česku
Vodstvo v Dolnooharské tabuli
Vodní doprava na Labi
Vodní sporty v Ústeckém kraji